Stoughton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Stoughton, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Stoughton, West Sussex, ort, England, 
 Stoughton, Leicestershire, 
 Stoughton (parish i West Sussex), 
 Stoughton, Surrey – en ort i Surrey, England
 Stoughton Cross – en ort i Somerset, England

USA 

 Stoughton (ort i USA, Massachusetts), Norfolk County, 
 Stoughton (ort i USA, Wisconsin), Dane County,

Se även 
 John Stoughton

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar